Tupaia moellendorffi is een toepaja uit het geslacht Tupaia.

Verspreiding
Deze soort komt voor op de eilanden Busuanga, Culion en Cuyo in de Filipijnen. Op de drie eilanden komen verschillende ondersoorten voor: T. m. moellendorffi op Culion, T. m. cuyonis op Cuyo en T. m. busuangae op Busuanga. De soort werd voorheen opgevat als een ondersoort van Tupaia palawanensis, waarbij de ondersoorten cuyonis en busuangae eveneens als ondersoorten van palawanensis werden opgevat, maar in 2005 werd deze groep daar voorlopig van gescheiden.

Literatuur 

Dier uit het Oriëntaals gebied
Endemisch dier uit Groot-Palawan
Echte toepaja's